Шампањак може да се односи на:

 Шампањак (Кантал), насељено место у Француској, у департману Кантал
 Шампањак (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шампањак“